Liestal (stad), een stad in het Zwitsers kanton Bazel-Landschap
Liestal (district), een district van het Zwitsers kanton Bazel-Landschap